Даггетт () — англоязычный топоним:
 Даггетт — административно-территориальный округ в штате Юта (США).
 Даггетт, Тимоти (род. 1962) — бывший американский гимнаст, призер Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 1984 года, золотая и бронзовая медали.
 Даггетт-Брук — населенный пункт в штате Миннесота (США).
 Барстоу-Даггетт — государственный гражданский аэропорт в штате Калифорния (США).